Познанский университет искусств () — высшее художественное учебное заведение в Познани (Польша).

История 
В 1919 году в Познани была открыта государственная Школа декоративного искусства и художественного промысла, которая позже стала называться Институтом изобразительных искусств, в 1946 году — Национальной школой изобразительных искусств, с 1996 по 2010 год — Академия изобразительных искусств.

В настоящее время носит современное название — Университет искусств в Познани.

Изменение имени университета было связано с непрерывной структурной и программной эволюцией. Таким образом, в университете сложилась традиция находится в процессе перехода университета в живое и открытое высшее учебное заведение, находящееся в постоянном художественном и интеллектуальном поиске жизненных ценностей.

Академия имеет следующие факультеты:
 Дизайна интерьера и сценографии (специальности — дизайн, в том числе промышленный, сценография)
 графики и визуальных связей (специальность — графика)
 живописи (специальность — живопись)
 Скульптуры и резьбы (специальность — скульптура)
 Архитектуры и дизайна (специальности — дизайн, архитектура и урбанистики, искусство проектирования ландшафта, проектирование мебели)
 Художественного образования (специальность — подготовка в области художественной пластики)
 Мультимедийных технологий (специальности — искусство образной регистрации, интермедиа)

Известные преподаватели и выпускники 
 Абаканович, Магдалена
 Адамский, Веслав
 Билиньская, Зофия 
 Войтович, Базили
 Гославский, Юзеф
 Эйхлер, Здислав

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1919 году в Польше
1919 год в культуре и искусстве
Художественные вузы Польши
Университеты Познани
Культурные организации Познани